André Robin (vetraio) – artigiano francese del XV secolo
 André Robin (bobbista) – bobbista francese del XX secolo